Фаворитка:
 Фаворитка — см. Фаворитизм.
 «Фаворитка» — большая опера в четырёх актах итальянского композитора Гаэтано Доницетти.
 «Фаворитка» — исторический фильм режиссёра Йоргоса Лантимоса.

См. также